Frachon peut désigner :
 Alain Frachon (?-), journaliste français ;
 Benoît Frachon (1893-1975), syndicaliste français, une avenue du  de Paris porte son nom ;
 Irène Frachon (1963-), médecin français ;
 James L. Frachon (?-), réalisateur français ;
 Jean-Claude Frachon (1944-2005), spéléologue français ;
 Jo Frachon (1919-1992), musicien et chanteur français ;
 Martine Frachon (1937-), femme politique française.
 Thibaut Frachon (1988-), hockeyeur français.